A expressão  Pac pode referir-se a:

 Política Agrícola Comum (Europa)

 Programa de Aceleração de Crescimento - PAC (Brasil)

 Tupac Shakur, músico dos EUA

Desambiguação